

30 сентября 

 Альтарелли, Гвидо (74) — итальянский физик, лауреат премии Сакураи (2012) .
 Дофин, Клод (64) — французский бизнесмен, один из основателей и председатель совета директоров компании Trafigura .
 Сергиенко, Валерий Иванович (69) — советский и российский государственный деятель, председатель исполкома Красноярского совета народных депутатов (1988—1992); ДТП .
 Тер-Мергерян, Жан Ервандович (79) — французско-армянский скрипач, народный артист Армянской ССР (1971) .
 Трещёв, Константин Михайлович (93) — военный лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .
 Хубер, Антье (91) — западногерманский государственный деятель, министр здравоохранения ФРГ (1976—1982) (о смерти объявлено в этот день) .
 Юсиф-заде, Зия Мамедия оглы (86) — советский и азербайджанский государственный деятель, председатель КГБ Азербайджанской ССР (1980—1988) .

29 сентября 

 Аврам, Сорин (72) — румынский футболист, участник Олимпийских игр (1964) .
 Васякин, Александр Васильевич (89) — советский и украинский скульптор, заслуженный художник УССР (1975) .
 Вудс, Фил (83) — американский джазовый саксофонист .
 Капсе, Рам (81) — индийский государственный деятель, лейтенант-губернатор (глава администрации) союзной территории Андаманские и Никобарские острова (2004—2006) .
 Каразек, Хельмут (81) — немецкий журналист, литературный критик и писатель .
 Навваф ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (83) — член королевской семьи Саудовской Аравии, руководитель Службы общей разведки (2001—2005) .
 Проданов, Вадим Юрьевич (51) — советский и российский актёр (1987—1997) и режиссёр (1988—2015) Театр имени Моссовета и актёр кино («Каменская», «Запомните, меня зовут Рогозин!», «Парни из стали») .
 Ферри, Мауро (95) — итальянский государственный деятель, председатель Конституционного суда (1995—1996), министр промышленности, торговли и ремесел Италии (1972—1973) .
 Форд, Фрэнки (76) — американский ритм-н-блюзовый певец .

28 сентября 

 Арион, Франк Мартинус (78) — антильский писатель .
 Бёрджесс, Майкл (70) — канадский актёр и певец .
 Бэр, Клаудия (35) — немецкая спортсменка в гребном слаломе, многократный призёр чемпионатов мира .
 Джалилов, Комёб (79) — таджикский политолог .
 Коулсон, Кэтрин (71) — американская киноактриса .
 Миллер, Уолтер Дейл (89) — американский государственный деятель, губернатор штата Южная Дакота (1993—1995) .
 Почалкина, Ольга Михайловна (41) — российская театральная актриса (Чувашский государственный театр юного зрителя имени М. Сеспеля), заслуженная артистка Чувашии (2009) .
 Соко, Игнасио (76) — испанский футболист, полузащитник («Реал»), чемпион Европы 1964 года в составе сборной Испании .
 Хреков, Виктор Анатольевич (61) — пресс-секретарь Управления делами президента Российской Федерации, отец журналиста Антона Хрекова .

27 сентября 

 Абушенко, Владимир Леонидович (58) — белорусский социолог и социальный философ .
 Ахмед, Сайед (73) — индийский государственный деятель, губернатор Джаркханда (2011—2015), губернатор Манипура (с 2015) .
 Гиллермин, Джон (89) — британский кинорежиссёр .
 Инграо, Пьетро (100) — итальянский государственный деятель и журналист, спикер Палаты депутатов Италии (1976—1979) .
 Малохаткин, Иван Иванович (84) — советский и российский поэт .
 Смирнов, Николай Васильевич — российский деятель телевидения, директор телерадиокомпании «Бира» (1998—2015) .
 Черняховский, Гарий Маркович (71) — советский и российский театральный режиссёр, актёр, продюсер .

26 сентября 

 Иларион (Савчук) (46) — епископ Черкасский и Кировоградский Украинской автокефальной православной церкви .
 Липняков, Валерий Николаевич (74) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол CCCР и России в Сенегале и Гамбии (по совместительству) (1991—1997) и России в Эфиопии (1999—2005) .
 Роуста, Хома (71) — иранская актриса .
 Саблуков, Виктор Васильевич (67) — советский велогонщик и российский спортивный менеджер, чемпион Всемирной Универсиады (1972), мастер спорта международного класса .
 Суфиев, Абдухолик (61) — таджикский музыкант, руководитель ансамбля слепых музыкантов «Панчтанон», киноактёр («Любовь и философия», «Бродяга») .

25 сентября 

 Алиходжаев, Ульмас Сафаевич (74) — советский и узбекский киноактёр («Огненные дороги») .
 Гампер, Галина Сергеевна (74) — советский и российский поэт и переводчик .
 Гюльмагомедов, Ахмедуллах Гюльмагомедович (79) — советский и российский филолог, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998) .
 Киршенбаум, Моти (76) — израильский телережиссёр, генеральный директор Израильского управления телерадиовещания (1993—1997), лауреат премии Израиля (1976) .
 Рама, Кароль (97) — итальянская художница .

24 сентября 
 Герасимов, Геннадий Николаевич (84) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер СССР .
 Дагделен, Угур (41) — турецкий футболист («Самсунспор»); самоубийство .
 Забелин, Леонид Васильевич (83) — советский и российский химик и государственный деятель, профессор, лауреат Ленинской премии (1984), премий Совета Министров СССР (1976) и Правительства Российской Федерации (1998), заслуженный химик Российской Федерации (1993) .
 Каут, Эллис (Ellis Kaut) (94) — немецкая детская писательница, автор серии детских книжек о домовом Пумукле .
 Комбани, Селина (56) — танзанийский государственный деятель, министр юстиции (2010—2012) .
 Медоукрофт, Джим (68) — английский профессиональный игрок в снукер, спортивный комментатор и тренер .
 Соколова, Александра (34) — солистка Atlantida Project .
 Сорокин, Пётр Питиримович (84) — американский физик, сын Питирима Сорокина .
 Толкачёв, Александр Никитович (68) — советский и российский художник кино, художник-постановщик киностудии «Мосфильм», актёр кино («МосГаз»), профессор ВГИКа, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997) и лауреат Государственной премии СССР (1980, 1991) .
 Феофилояннакис, Теодорос (?) — руководитель тайной полиции Греции (1967—1974) .

23 сентября 

 Альварес-Новоа Санчес, Карлос (75) — испанский актёр театра и кино, кинорежиссёр, писатель .
 Арнеберг, Тор (87) — норвежский яхтсмен, серебряный летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Варнашов, Вячеслав Валентинович (60) — советский и российский художник .
 Зариньш, Карлис Карлович (85) — советский и латвийский певец, народный артист СССР (1976) .
 Колповский, Александр Алексеевич (62) — советский и российский футболист, выступавший в составе ЦСКА (1976—1979) .
 Попов, Николай Иванович (69) — советский и российский организатор сельского хозяйства, председатель колхоза «Мир» Торжокского района Тверской области, народный депутат РСФСР (1990—1993) .
 Холцер, Драган (70) — югославский футболист («Хайдук», «Штутгарт») .
 Чуйков, Александр Александрович (79) — советский и российский актёр и режиссёр, актёр Тверского театра драмы, народный артист РСФСР (1986) .
 Эльперин, Юрий Леонидович (98) — российский переводчик .

22 сентября 

 Берра, Йоги (90) — американский бейсболист .
 Горский, Андрей Петрович (89) — советский и российский художник, действительный член Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации (1996) .
 Митчел, Чери (60) — американский балетмейстер, руководитель балетной труппы Метрополитен-опера; ДТП .
 Николаев, Леонид Львович (31) — российский художник-акционист и гражданский активист арт-группы «Война» .
 Салем, Али (англ.) (79) — египетский драматург, писатель-сатирик, политический комментатор .
 Ханзин, Валерий Леонидович (63) — советский биатлонист, бронзовый призёр первенства мира среди юниоров 1973 года в Лейк-Плэсиде (США) .

21 сентября 
 Ананченко, Юрий Иванович (74) — советский футболист, выступавший за донецкий «Шахтёр» (1959—1967).
 Гросс, Йорам (88) — австралийский режиссёр, сценарист и продюсер .
 Дворный, Иван Васильевич (63) — советский баскетболист, чемпион летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972), заслуженный мастер спорта России (1999); рак .
 Ильин, Василий Петрович (66) — советский гандболист, чемпион летних Олимпийских игр в Монреале (1976), заслуженный мастер спорта СССР (1976) .
 Йорам Гросс (88) — польско-израильско-австралийский художник-мультипликатор и продюсер детских анимационных фильмов. 
 Мовсисян, Армен Хикарович (53) — армянский государственный деятель, министр энергетики (2001—2014) .
 Папакостас, Костас (75) — министр обороны Кипра (2008—2011) .
 Саймон, Роберт (101) — американский предприниматель, автор концепции массового планового строительства («концепция Саймона»), основатель города Рестон (Виргиния), названного его именем .
 Юнусов, Обиджан (80) — советский и узбекский актёр Узбекского драматического театра имени Хамзы и кино («Низами»), народный артист Узбекской ССР (1987) .

20 сентября 

 Батлер, Дороти (90) — новозеландская детская писательница .
 Бугай, Валерий Михайлович (67) — украинский спортивный менеджер, президент футбольного клуба «Металлист» (1996—2001), бывший директор НСК «Олимпийский» (Киев) .
 Воропанова, Марианна Ивановна (89) — советский и российский филолог, профессор Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева, доктор филологических наук, специалист по иностранной литературе .
 Гавриш, Алексей Алексеевич (90) — Герой Социалистического Труда.
 Кайано, Марио (82) — итальянский режиссёр и сценарист  .
 Кюн, Фолькер (81) — немецкий режиссёр и писатель .
 Ларсон, Джек (87) — американский актёр .
 Поварич, Илья Прохорович (74) — российский экономист и организатор высшего образования, ректор Кемеровского государственного университета (2005—2007), заслуженный экономист РФ (1997) .
 Уильямс, Си Кей (78) — американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии (2000) .

19 сентября 

 Атясов, Александр Егорович (61) — белорусский государственный деятель, председатель Витебского областного совета (с 1998 года) .
 Исмаил Кирам II (75) — султан филиппинского султаната Сулу .
 Кобяков, Аркадий Олегович (39) — российский автор-исполнитель русского шансона: язва желудка .
 Коллинз, Джеки (77) — британская и американская писательница; рак молочной железы .
 Лисеев, Олег (31) — российский профессиональный боксер и тренер .
 Махабир, Эррол (84) — тринидадский государственный деятель, министр иностранных дел Тринидада и Тобаго (1985—1986) .
 Мурзин, Дмитрий Олегович (30) — российский киноактёр .
 Оганезов, Амиран Павлович (80) — советский и российский скрипичный мастер и художник-реставратор .
 Рашид ибн Мохаммед аль-Мактум (33) — старший сын премьер-министра ОАЭ, председатель НОК ОАЭ (2008—2010), бизнесмен; сердечный приступ .
 Сиокава, Масадзюро (93) — японский государственный деятель, министр финансов Японии (2001—2003) .
 Шарп, Марвин (49) — американский тренер олимпийской сборной США по спортивной гимнастике; самоубийство .
 Юэн, Тодд (49) — канадский хоккеист, нападающий («Монреаль Канадиенс»), обладатель Кубка Стэнли (1993) .

18 сентября 

 Бернштейн, Нэнси (?) — американский продюсер («Хранители снов») .
 Бонвальет, Эдуардо (60) — чилийский футболист (участник ЧМ-1982, вице-чемпион Кубка Америки 1979), тренер, спортивный комментатор; самоубийство через повешение .
 Врона, Марцин (42) — польский кинорежиссёр .
 Косенков, Иван Васильевич (91) — сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .
 Менендес, Марио Бенхамин (85) — аргентинский военный деятель, военный губернатор Фолклендских островов во время Фолклендской войны .
 Пауль, Уильям (79) — американский иммунолог, открывший Интерлейкин 4 .
 Рылль-Нардзевский, Чеслав (89) — польский математик, профессор .
 Тернеро, Фредди (53) — перуанский футболист и тренер, тренер национальной сборной (1996—1998, 2005) .
 Хоук, Джеймс (74) — американский астрофизик, лауреат премии Джозефа Вебера (2008) за создание спектрографа для наблюдений в инфракрасном спектре .

17 сентября 

 Альперович, Борис Ильич (87) — советский и российский врач, почётный заведующий кафедрой хирургических болезней № 2 СибГМУ, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ (1993) . 
 Андриня, Ингрида (71) — советская и латвийская актриса театра и кино .
 Ван Дайк, Фред (86) — американский сёрфер, писатель и киноактёр .
 Гальвес, Росарио (88) — мексиканская актриса («Шалунья»); пневмония .
 Гусаков, Борис Николаевич (74) — советский и российский актёр театра и кино .
 Гулиев, Владимир Евгеньевич (81) — советский и российский юрист, профессор, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, заслуженный юрист Российской Федерации (1994) . 
 Каппеллотто, Валерия (45) — итальянская велогонщица, участница Олимпийских игр 1992 и 2000 годов .
 Касимов, Пирмагомед Пирмагомедович (74) — советский и российский дагестанский поэт, переводчик, партийный и общественный деятель, журналист .
 Крамер, Деттмар (90) — немецкий футболист и тренер, приведший «Баварию» к победам в Кубке чемпионов 1975 и 1976 годов .
 Кузьмин, Вадим Алексеевич (78) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН (2000) .
 Маршман Д. М. (92) — американский сценарист, лауреат премии «Оскар» (1951) («Бульвар Сансет») .
 Мойдунов, Эрмек (70) — советский киргизский певец, народный артист Киргизии .
 Ремизов, Михаил Григорьевич (66) — советский и российский актёр театра и кино; инфаркт .
 Ризи, Нело (95) — итальянский поэт, режиссёр и сценарист .
 Эраклио Сепеда (78) — мексиканский писатель, поэт и политик .
 Уилкокc, Дэвид (95) — британский хоровой дирижёр, органист и композитор, лауреат премии Грэмми .
 Хитли, Питер (91) — шотландский прыгун в воду, председатель Федерации Игр Содружества .

16 сентября 

 Батыгина, Татьяна Борисовна (87) — советский и российский учёный, специалист в области биологии развития, репродуктивной биологии, морфологии, морфогенеза, эмбриологии и биотехнологии, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН (2003), лауреат Государственной премии РФ .
 Беар, Ги (85) — французский эстрадный певец, поэт и композитор, отец актрисы Эммануэль Беар .
 Босс, Мэй (90) — американская актриса  ,
 Клири, Роберт (79) — американский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли (1960) .
 Мирошниченко, Владимир Николаевич (26) — российский спортсмен по стендовой стрельбе, чемпион (2014) и член сборной команды России; ДТП .
 Назарзода, Абдухалим (51) — таджикский военный деятель, генерал-майор армии Таджикистана, организатор антиправительственного мятежа в стране; убит (о смерти стало известно в этот день) .
 Оппельт, Курт (83) — австрийский фигурист, чемпион Олимпийских игр (1956), мира и Европы в парном катании (1956) .
 Ремфри, Кит (67) — британский дзюдоист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976) .
 Сундеев, Виктор Владимирович (63) — русский писатель, публицист и кинодраматург .

15 сентября 

 Башарин, Николай Петрович (74) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации .
 Волонтир, Михай (Михаил) Ермолаевич (81) — советский и молдавский актёр театра и кино, народный артист СССР (1984), народный артист Молдавской ССР .
 Ван де Керкхове, Бернард (74) — бельгийский велогонщик, победитель двух этапов Тур де Франс 
 Колотов, Марк Григорьевич (89) — российский художник-реставратор, заслуженный работник культуры РФ .
 Липкин, Цви (94) — израильский физик и борец за права советских евреев-отказников .
 Паиль, Меир (89) — израильский политик и историк .
 Понтен, Томас (69) — шведский актёр .

14 сентября 

 Афанасьев, Юрий Николаевич (81) — советский и российский историк и политик, основатель, ректор (1991—2003) и президент (2003—2006) Российского государственного гуманитарного университета .
 Вардхана, Али (87) — индонезийский государственный деятель, министр финансов (1966—1983), министр экономики (1983—1988) .
 Ганавардена, Индика (72) — шри-ланкийский политик, министр высшего образования .
 ДеЛука, Фред (67) — американский бизнесмен, сооснователь сети ресторанов Subway .
 Кирнз, Мартин (39) — британский музыкант, ударник Bolt Thrower .
 Лолов, Ибро (82) — болгарский аккордеонист, исполнитель народной музыки .
 Месарош, Дьёрдь (83) — венгерский гребец на байдарке, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (1960), чемпион мира 
 Новакович, Миле (65) — сербский генерал, военачальник армии Сербской Краины в период войны в Хорватии .
 Пашков, Валерий Григорьевич (78) — советский футболист, игрок команды «Ростсельмаш» (1960—1965) .
 Тудор, Корнелиу Вадим (65) — румынский политический деятель, сенатор парламента Румынии, депутат Европарламента, основатель политической партии «Великая Румыния» .
 Черниговский, Сергей Леонидович (60) — советский и российский театральный деятель и композитор (www.kino-teatr.ru).
 Яров, Сергей Викторович (56) — советский и российский историк, профессор, специалист по истории России новейшего времени .

13 сентября 

 Акматов, Казат Акматович (73) — советский и киргизский прозаик, драматург, сценарист и общественный деятель, народный писатель Кыргызстана .
 Белич, Джеймс (88) — новозеландский государственный деятель, мэр Веллингтона (1986—1992) .
 Вивиньо (54) — бразильский футболист («Васко да Гама», «Ботафого») .
 Кугель, Самуил Аронович (90) — советский и российский социолог, участник Великой Отечественной войны, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Лаго, Бетти (60) — бразильская актриса («Шальные деньги», «Дороги Индии») .
 Мэлоун, Мозес (60) — американский баскетболист, трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА .
 Рират, Гэри (65) — американский музыкант и автор песен REO Speedwagon .
 Сангович, Ядвига Генриховна (98) — советская балерина, заслуженная артистка РСФСР (1951) .
 Серебряков, Дмитрий Георгиевич (75) — советский и российский телеоператор, лауреат Государственной премии СССР (1976) .
 Соколов, Андрей Константинович (74) — советский и российский историк, специалист в области источниковедения и методологии новейшей истории России .
 Шорске, Карл Эмиль (100) — американский историк, лауреат Пулитцеровской премии (1980) (о смерти объявлено в этот день) .

12 сентября 

 Гилрой, Фрэнк Д. (89) — американский драматург, сценарист и режиссёр, обладатель «Тони» (1965) и Пулитцеровской премии (1965) .
 Кард, Клаудия (74) — американский философ .
 Король, Алексей Степанович (70) — белорусский историк, политолог, главный редактор независимой газеты «Новы Час» .
 Меррик, Брайан (56) — британский музыкант (The Damned) .
 Ньякаирима, Аронда (56) — угандийский военный и государственный деятель, министр внутренних дел Уганды (с 2013 года) .
 Поулидж, Дэвид (67) — американский актёр .
 Сальво (68) — итальянский художник .
 Спрингетт, Рон (80) — английский футболист («Шеффилд Уэнсдей», «Куинз Парк Рейнджерс»), чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии .

11 сентября 

 Первин, Алан (54) — американский актёр .
 Федорин, Максим Валерьевич (44) — российский оператор («След») .
 Хиль, Барбара (85) — мексиканская актриса театра и кино («Дикая Роза», «Просто Мария», «Узы любви») .
 Чейшвили, Резо Бенедиктович (82) — советский и грузинский писатель, киносценарист («Мачеха Саманишвили») и актёр («В добрый путь», «Распахните окна») .

10 сентября 

 Валиев, Валиахд (63) — советский и азербайджанский актёр Гянджинского драматического театра и кино («Я ещё вернусь», «Рыцари чёрного озера») .
 Вильден, Герт (98) — немецкий композитор .
 Жуков, Дмитрий Анатольевич (88) — советский и российский писатель, литературовед и переводчик, отец председателя Национального Олимпийского комитета России Александра Жукова .
 Зезин, Александр Борисович (76) — российский физикохимик, член-корреспондент РАН (1997), специалист в области химии высокомолекулярных соединений .
 Интерленги, Франко (83) — итальянский актёр и продюсер .
 Коннелл, Джон (91) — американский актёр .
 Лахад, Антуан (88) — ливанский военачальник, командующий Армией Южного Ливана (ЦАДАЛ) (1984—2000) .
 Николаев, Юрий Константинович (74) — советский и российский ученый-историк и геральдист, автор герба и флага Пермской области и Пермского края, почетный гражданин города Перми .
 Нюхольм, Бенгт (85) — шведский футболист («Норрчёпинг»), футболист года в Швеции (1961) .
 Палоуш, Радим (90) — чешский диссидент и философ один из основателей Гражданского форума, ректор Карлова университета (1990—1994) .
 Рубалькаба, Гильермо (88) — кубинский пианист, композитор, импровизатор .
 Смирнов, Николай Николаевич (73) — советский и российский военачальник, военный комендант Москвы (1988—1999), генерал-лейтенант в отставке .
 Фарбероу, Норман (97) — американский психотерапевт, один из основателей суицидологии .
 Фрутигер, Адриан (87) — швейцарский дизайнер шрифта, создатель шрифта «Фрутигер» .
 Хассан, Ихаб (89) — американский литературовед и писатель .

9 сентября 

 Бабич, Анатолий Александрович (79) — советский и украинский учёный в области селекции, семеноводства зернобобовых культур и кормопроизводства, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1988), иностранный член РАН (2014) 
 Бострём, Аннемари (93) — немецкий лирик и драматург .
 Мурадян, Мурад Оганесович (84) — армянский государственный деятель, председатель исполкома горсовета Еревана (1975—1985), председатель комиссии по вопросам помилования при президенте Армении .
 Пузыренко, Екатерина (38) — российская тяжелоатлетка, чемпионка России, мастер спорта Российской Федерации; инсульт .

8 сентября 

 Алиев, Габиль Мустафа оглы (88) — советский и азербайджанский кеманчист, народный артист Азербайджанской ССР (1978) .
 Вишнич, Мирослав (69) — сербский писатель .
 Звагерман, Йост (51) — нидерландский писатель .
 Китапбаев, Бошай Китапбаевич (92) — советский и казахстанский ученый-аграрий, кандидат экономических наук, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда (1971) (о смерти стало известно в этот день) .
 Кишш, Ференц (73) — венгерский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр в Мюнхене (1972) .
 Кортес, Эрлинда (91) — филиппинская актриса .
 Панов, Аркадий Николаевич (74) — советский, российский и украинский футболист и тренер, мастер спорта СССР .
 Тибелиус, Вячеслав Самоилович (60) — российский телеоператор (ОРТ и ВГТРК), лауреат специального приза «ТЭФИ» (1998) .
 Харангозо, Терез (Тери) (72) — венгерская эстрадная певица .
 Хилли, Скотт (62) — американский актёр 
 Шефер, Карло (51) — немецкий писатель .

7 сентября 

 Аллен, Сюзан (англ., 64) — американская арфистка и педагог .
 Арнедо, Елена (74) — испанская писательница .
 Мур, Дик (89) — американский актёр 1930-40-х годов .
 Надаль, Рафаэль (86) — испанский дирижёр .
 Ройэлл, Кандида (64) — американская актриса .
 Усубалиев, Турдакун Усубалиевич (95) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизии (1961—1985) .

6 сентября 

 Альчикова, Тамара — советская диссидентка, участница национального движения крымских татар, супруга диссидента и борца за права крымских татар Арсена Альчикова .
 Аскеров, Ильхам Тевеккюль оглы (56) — актёр Азербайджанского национального драматического театра и кино («Особые обстоятельства», «Родные берега», «Газельхан»), народный артист Азербайджана .
 Верин, Владимир Васильевич (67) — советский и российский оперный певец, солист Саратовского академического театра оперы и балета, народный артист России (2005) .
 Дамьен, Бастьен (20) — французский каноист, чемпион Европы (2012) .
 Какишев, Турсынбек Какишевич (88) — советский и казахстанский филолог, лауреат премии имени С. Сейфуллина, заслуженный деятель науки Республики Казахстан .
 Милнер, Мартин (83) — американский киноактёр .
 Потурай, Олег Игнатьевич (61) — украинский писатель и журналист .
 Серая, Ольга Александровна (53) — советская актриса («Джентльмены удачи»), дочь кинорежиссёра Александра Серого; погибла во время пожара .
 Скорчев, Румен Денев (82) — болгарский художник и книжный иллюстратор .
 Тимаков, Владислав Борисович (22) — российский ватерполист, игрок клуба «Синтез» и сборной России по водному поло .
 Шоу, Гейлорд (73) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1978) .

5 сентября 

 Ахундов, Агамуса Агасы оглы (83) — советский и азербайджанский языковед, действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, лауреат Государственной премии Азербайджана .
 Берг, Илья (88) — датский композитор и пианист .
 Беспалов, Виктор Иванович (90) — советский и российский режиссёр кино и телевидения, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984) .
 Вощина, Иван (57) — украинский рок-музыкант, перкуссионист группы «Пиккардийская терция» .
 Намсараев, Баир Бадмабазарович (72) — российский микробиолог, заслуженный деятель науки РФ .
 Нунес, Аласид (90) — бразильский государственный деятель, губернатор штата Пара (1966—1971, 1979—1983) .
 Хара Сэцуко (95) — японская актриса .
 Чиани, Серджо (79) — итальянский актёр .
 Шишков, Михаил Фёдорович (93) — генерал-майор, морской лётчик, Герой Советского Союза (1944), заслуженный военный лётчик СССР .
 Шривастава, Аадеш (51) — индийский композитор и певец .

4 сентября 

 Бразиер, Грэм (63) — фронтмен новозеландской группы  .
 Дарлинг, Джин (93) — американская актриса, наиболее известная своей детской ролью в серии комедийных короткометражных фильмов «Пострелята» .
 дос Сантос, Жоэл Руфину (74) — бразильский историк, профессор .
 Жоли, Сильви (80) — французская актриса .
 Кирш, Райнер (81) — немецкий поэт и переводчик .
 Мерфи, Уоррен (81) — американский писатель и сценарист («Смертельное оружие 2») .
 Пестов, Сергей (57)  — барабанщик первого состава группы «Жар-птица» .
 Петухов, Владимир Николаевич (46) — советский и российский игрок в хоккей с мячом («Водник»), девятикратный чемпион России .
 Рико, Родригес (80) — британский регги- и ска-тромбонист кубинского происхождения, кавалер ордена Британской Империи (2007) .
 Де Соуза, Вилфред (88) — индийский государственный деятель, главный министр штата Гоа (1993—1994, 1994, 1998) .
 Чандра Бахадур Данги (75) — самый низкорослый в истории взрослый мужчина .
 Чичильяно, Антонио (82) — итальянский яхтсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр (1960) .
 Ясиньский, Стефан Мустафа (104) — польский мусульманский лидер, старейший из поляков, исповедовавших ислам .

3 сентября 

 Агаджанян, Рафаэль Ервандович (65) — советский и молдавский кинорежиссёр, киносценарист, журналист и педагог, заслуженный деятель искусств Республики Молдова (2007) .
 Альперович, Моисей Самуилович (96) — советский и российский историк, доктор исторических наук .
 Войтовецкий, Илья Ноевич (79) — израильский русский писатель .
 Жебрун, Анатолий Борисович (73) — советский и российский эпидемиолог, директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (с 1994 года), член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014) .
 Карне, Джуди (76) — британская актриса .
 Ноа, Джон (87) — американский хоккеист, серебряный призёр Олимпийских игр (1952) .
 Чжан Чжэнь (100) — китайский военный деятель, генерал-полковник (1988) .

2 сентября 

 Васильев, Леонид Михайлович (89) — советский и российский языковед, почётный академик АН РБ (2002), доктор филологических наук (1972), профессор (1974) .
 Гуревич, Юрий Григорьевич (94) — советский и российский учёный-металлург.
 Джиямфи, Чарлз Куми (85) — ганский футболист и тренер .
 Иванов, Вячеслав Михайлович (34) — российский альпинист; погиб при спуске с вершины .
 Инг, Вивьен (51) — американская киноактриса; несчастный случай .
 Каналева, Веселина (66) — болгарская журналистка, искусствовед, основательница частной радиостанции «Веселина» .
 Курди, Айлан (3) — сирийский ребёнок курдского происхождения, трагически погибший с родственниками-беженцами при попытке семьи пересечь Средиземное море .
 Мандзяра, Александр (75) — польский футболист и тренер .
 Ручкин, Александр Александрович (51) — российский альпинист, заслуженный мастер спорта России; погиб при спуске с вершины .
 Салминен, Симо (82) — финский актёр .
 Ухналёв, Евгений Ильич (83) — российский художник, народный художник Российской Федерации (1997), автор современного Государственного герба Российской Федерации .
 Фельдштейн, Давид Иосифович (85) — советский и российский учёный-психолог, академик (1999) и вице-президент (с 2001) Российской академии образования, профессор, педагог .
 Фуггерер, Вилли (73) — западногерманский велогонщик, бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио (1964) .

1 сентября 

 Агафоник (Филиппотис) (97) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Месогеи и Лавриотики (1974—2004) .
 Бунеев, Борис Алексеевич (94) — советский кинорежиссёр, сценарист, режиссёр дубляжа, заслуженный деятель искусств РСФСР (1973) .
 Далибалтаян, Гурген Арутюнович (89) — советский и армянский военачальник, генерал-полковник .
 Джонс, Дин (84) — американский киноактёр .
 Дэвидсон, Эрик (78) — американский биолог развития, автор трудов по изучению генома фиолетового морского ежа Strongylocentrotus purpuratus, лауреат Международной премии по биологии (2011) .
 Куроки, Бен (98) — американский военный лётчик японского происхождения, единственный японец в ВВС США во время Второй мировой войны на Тихом океане .
 Пирзада, Абдул Хафиз (80) — пакистанский государственный деятель, министр финансов (1977) .